НН может означать:
 Нижний Новгород — город в России
 «Норильский никель» — горнодобывающая и металлургическая компания
 Негласное наблюдение
 Низшее напряжение
 Ноу нейм

См. также 
  — две латинские заглавные h.